Согласно Конституции Республики Узбекистан, премьер-министр и его заместители назначаются президентом и в дальнейшем выдвинутая кандидатура идёт на рассмотрение Парламента Узбекистана.

Список премьер-министров Узбекистана

Узбекская ССР 
 февраль 1925 — июнь 1937 — Файзулла Ходжаев
 июнь — октябрь 1937 — Абдулла Каримович Каримов
 октябрь 1937 — июль 1938 — Султан Сегизбаевич Сегизбаев
 23 июля 1938 — 21 августа 1950 — Абдуджабар Абдужабарович Абдурахманов
 21 августа 1950 — 18 мая 1951 — Абдуразак  Мавлянов
 18 мая 1951 — 7 апреля 1953 — Нуритдин Акрамович Мухитдинов
 7 апреля 1953 — 18 декабря 1954 — Усман Юсупов
 18 декабря 1954 — 22 декабря 1955 — Нуритдин Акрамович Мухитдинов
 22 декабря 1955 — 30 декабря 1957 — Сабир Камалович Камалов
 30 декабря 1957 — 16 марта 1959 — Мансур Зияевич Мирза-Ахмедов
 16 марта 1959 — 27 сентября 1961 — Ариф Алимович Алимов
 27 сентября 1961 — 25 февраля 1971 — Рахманкул Курбанов
 25 февраля 1971 — 19 ноября 1984 — Нармахонмади Джураевич Худайбердыев
 19 ноября 1984 — 21 октября 1989 — Гайрат Хамидуллаевич Кадыров
 21 октября 1989 — 26 марта 1990 — Мирахат Мирхаджиевич Миркасымов
 26 марта — 1 ноября 1990 — Шукурулла Рахматович Мирсаидов

Узбекистан 
 13 ноября 1990 – 8 января 1992 — Ислам Абдуганиевич Каримов
 13 января 1992 – 21 декабря 1995 — Абдулхашим Муталович Муталов
 21 декабря 1995 – 11 декабря 2003 — Уткир Тухтамурадович Султанов
 12 декабря 2003 – 13 декабря 2016 — Шавкат Миромонович Мирзиёев
 14 декабря 2016 – н.в. — Абдулла Нигматович Арипов

См. также 
 Политическое устройство Узбекистана

Узбекистан